Kanie kan syfta på följande platser:

Japan 

 Kanie, Aichi, kommun i Aichi prefektur,

Polen 

 Kanie (ort i Polen), Masoviens vojvodskap, Powiat pruszkowski, 

Robotskapade Polenförgreningar